Julen är här kan syfta på:

Julen är här (musikalbum) – ett julalbum från 1989 av Tommy Körberg
Julen är här (sång) – en julsång skriven av Billy Butt och Sölve Rydell
Julen är här – svenskspråkig text till Rockin' Around the Christmas Tree